Café au lait (drank), een Franse koffiedrank
 Métisse (film), een Frans/Belgische film uit 1993, in de Verenigde Staten uitgebracht als Café au lait
 Café au lait, bien sucré, een Haïtiaanse film uit 2005
 Café-au-laitvlekken, een symptoom van onder andere neurofibromatose